Kvalserien till Elitserien i ishockey 2004 spelades 17 mars-10 april 2004 för att avgöra vilka lag som skulle få spela i Elitserien följande säsong. Kvalserien bestod av sex lag och det spelades tio omgångar, efter att alla lag mött varandra en gång hemma och en gång borta. Malmö Redhawks och Mora IK fick platserna till Elitserien.

Kvalificerade lag
Från Elitserien:
Malmö Redhawks
Leksands IF
Från Superallsvenskan:
Mora IK
Hammarby IF
Från Playoff:
AIK
Skellefteå AIK

Tabellen
Lag 1–2: Kvalificerade för Elitserien
Lag 3–6: Kvalificerade för Allsvenskan

Matcher
Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

Omgång 7

Omgång 8

Omgång 9

Omgång 10

Källor

2004
Sport i Sverige 2004
Ishockeysäsongen 2003/2004